1984 est une année du calendrier grégorien.

Roman 
 1984 est un roman d'anticipation de George Orwell paru en 1949.

Téléfilm 
 1984 est un téléfilm de Paul Nickell, saison 6 épisode 1 de la série Studio One, d'après le roman de George Orwell, sorti en 1953.
1984 est un téléfilm de Rudolph Cartier, d'après le roman de George Orwell, sorti en 1954.
 1984 est un téléfilm de Christopher Morahan, d'après le roman de George Orwell, sorti en 1965.

Cinéma 
 1984 est un film de Michael Anderson, d'après le roman de George Orwell, sorti en 1956.
 1984 est un film de Michael Radford, d'après le roman de George Orwell, sorti en 1984.

Théâtre 
 1984, adaptation de Sébastien Jeannerot (2016), Théâtre de Ménilmontant, Paris.
 1984, adaptation américaine sur Broadway, New York (2017).

Publicité 
 1984 est la publicité d'Apple pour le lancement du Macintosh.

Musique

Groupe 
 1984 est le nom du premier groupe auquel ont participé ensemble, dans les années 1960, Brian May et Tim Staffell.

Album 

 1984 est un album du groupe Eurythmics, comprenant une partie de la bande originale du film homonyme, sorti en 1984 ;
 1984 est un album du groupe Van Halen, sorti en 1984.

Chanson 
 1984 est une chanson de David Bowie.
 1984 est une chanson de Spirit.

Opéra 
 1984 est un opéra de Lorin Maazel créé en 2005 au Covent Garden.

Bande-dessinée 

 1984  est une BD de Fido Nesti, parue en novembre 2020 aux éditions Grasset, d'après la nouvelle traduction du roman (2018) par Josée Kamoun.

Notes et références

Voir aussi 
 1984 (adaptations et références), une page répertoriant les adaptations et les références au roman de George Orwell.

Homonymie de nombre